Дадзайфу:

 Дадзайфу — город в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.
 Дадзайфу — региональное административное учреждение в системе рицурё древней Японии VII—XI веков.